Балтача — фамилия. Известные носители:

 
 Балтача, Елена Сергеевна (1983—2014) — британская теннисистка.
 Балтача, Ольга — советская спортсменка, пятиборка.